In Finnland gab es mehrere Parteien die den Namen Volkspartei trugen:

 Volkspartei (Finnland, 1917), bäuerlich, bestand von 1917 bis 1918
 Volkspartei (Finnland, 1932), bäuerlich, bestand von 1932 bis 1936
 Volkspartei Finnlands, liberal, bestand von 1951 bis 1965